Пиједра Алта има више значења:

 Пиједра Алта (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Алта (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику